, literalmente «tercera calle» en japonés, puede referirse a:

 Emperador Sanjō, 67º Emperador de Japón;
 Emperador Go-Sanjō, 71º Emperador de Japón;
 Familia Sanjō, una familia de cortesanos kuge japonés;
 Lugares:
 Sanjō (Niigata), una ciudad en la prefectura de Niigata, Japón;
 Sanjō-dori (Kioto), una de las calles históricas que atraviesa de este a oeste en la antigua capital Heian-kyō, hoy Kioto;
 Sanjō-dori (Nara), una de las calles históricas que atraviesa de este a oeste en la antigua capital Heijō-kyō, hoy Nara;
 Estaciones de tren:
 Estación Sanjō (Kioto), en Kioto;
 Estación Sanjō (Niigata), en Sanjō (Niigata);
 Estación Sanjō (Kagawa), en Takamatsu (Kagawa).

Véase también 
  Ichijō - Nijō - Sanjō - Shijō - Gojō - Rokujō - Shichijō - Hachijō - Kujō - Jūjō

Apellidos japoneses